

Cinema 
 Ho sognato l'amore (In My Dreams) – film per la televisione del 2014 diretto da Kenny Leon

Musica 
 In My Dreams – singolo di Emmylou Harris del 1984
 In My Dreams – singolo dei Dokken del 1986
 In My Dreams – singolo dei REO Speedwagon del 1987
 In My Dreams – album di Rick Trevino del 2003
 In My Dreams – singolo dei Wig Wam del 2004
 In My Dreams – album dei Military Wives del 2012
 In My Dreams – album di Daryl Coley del 2012
 In My Dreams – singolo di Danny L Harle del 2014
 In My Dreams – singolo dei Remady & Manu-L del 2014